

Cinema 

 The Future - film scritto e diretto da Miranda July del 2011

Musica 

 The Future - album dei Guy del 1990
 The Future - album di Leonard Cohen del 1992
 The Future - album di Graham Russell del 2007
 The Future - album dei From Ashes to New del 2018

Pagine correlate 
 Future